Cocca steht für:

 La Cocca, Berggipfel in den Gardaseebergen, Italien

Cocca ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Cocca (* 1972), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Teodoro D. Cocca (* 1972), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Coca
 Kocka
 Kokka